Wenzler ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Wenzler, (* 1960 oder 1961), deutsche Filmeditorin
 Ben Wenzler (* 2000), deutscher American-Football-Spieler
 Ernst Günter Wenzler (* 1954), deutscher Theologe und Gemeinschaftsinspektor des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes
 Franz Wenzler (1893–1942), deutscher Theater- und Filmregisseur
 Ludwig Wenzler (* 1938), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Sarah Wilhelmina Wenzler (19. Jahrhundert), US-amerikanische Malerin
 Thomas Wenzler (* 1962), deutscher Jurist (Fachanwalt für Steuerrecht) und Fachbuchautor

Siehe auch:
 Wentzler